Ortolph Fomann ist der Name folgender Personen:

* Ortolph Fomann der Ältere (1560–1634), deutscher Philosoph und Rechtswissenschaftler
 Ortolph Fomann der Jüngere (1598–1640), deutscher Historiker und Rechtswissenschaftler